Sahara, pustinja u Africi

Filmovi:
Sahara (1919.)
Sahara (američki film iz 1943.), (ratni film, igra Humphrey Bogart)
Sahara (indijski film iz 1943.)
Sahara (1958.)
Sahara (1983.)
Sahara (1985.)
Sahara (1991.)
Sahara (1995.), snimljen za televiziju
Sahara (2002.)
Sahara s Michaelom Palinom, dokumentarni film
Sahara (2005.)